Вильмотс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Вильмотс, Марк (род. 1969) — бельгийский футболист, нападающий.
 Вильмотс, Рено (род. 1997) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника.